Visionnaire peut s'appliquer à : 
 Environnements visionnaires, un ensemble de créations en plein air d'auteurs autodidactes et marginaux.
 Visionnaire, personne qui assiste à une apparition ou qui le prétend, qui a des visions, voire des révélations que les autres n'ont pas.